De Nationale Politie kent de volgende Regionale Eenheden:

 Regionale Eenheid Den Haag
 Regionale Eenheid Limburg
 Regionale Eenheid Midden-Nederland
 Regionale Eenheid Noord-Holland
 Regionale Eenheid Noord-Nederland
 Regionale Eenheid Oost-Brabant
 Regionale Eenheid Oost-Nederland
 Regionale Eenheid Rotterdam
 Regionale Eenheid Zeeland - West-Brabant
 Regionale Eenheid Amsterdam